Val till Sametinget (Sverige) har hållits vart fjärde år sedan Sametinget i Sverige inrättades 1993. De senaste valen hölls den 19 maj 2013, 21 maj 2017 och den 16 maj 2021.

Val anordnas av Valmyndigheten tillsammans med länsstyrelsen i Norrbottens län och Sametingets valnämnd. Brevröstning kan ske under en månads tid före valdagen, och senast valdagen. Sammanräkning av röster görs av Länsstyrelsen i Norrbottens län, med början senast en vecka efter valet.  Ett proportionellt valsystem tillämpas.

Röstlängd
För rösträtt krävs registrering i särskild röstlängd. I denna tas upp den same som anmält sig till valnämnden och som är svensk medborgare och som på valdagen fyllt eller fyller 18 år, eller är utländsk same och har varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.
 
För att anses som same i röstlängdsavseende krävs att en person dels anser sig vara same och dels antingen 
själv ha eller ha haft samiska som språk i hemmet, eller
ha någon förälder eller mor- eller farförälder som har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
ha en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget
Sametinget som beslutande församling har kritiserats för att strida mot demokratins grundprincip om allmän och lika rösträtt. Det har beskrivits som en församling där rösträtt kan uppnås via DNA-test 

Senast den 15 november skall Sametingets valnämnd ha upprättat preliminär röstlängd. Den 1 mars skall valnämnden ha upprättat slutlig röstlängd.

Valresultat

Antal i röstlängd och valdeltagande

Röstberättigade efter län

Källor
Valmyndigheten, statistik, läst 2012-03-16
Protokoll från Länsstyrelsen Norrbotten 2013-05-27-29, diarienr 201-6609-13, Sammanräkning av valet till Sametinget den 19 maj 2013

Noter

Externa länkar
Valmyndighetens valstatistik 2009 års val
Valmyndighetens valstatistik 2013 års val

Sametinget i Sverige
Val i Sverige
Val 2021